Саймон Уэллс (, род. 1961, Кембридж, Великобритания) — американский режиссёр анимационных и художественных фильмов. Правнук Герберта Уэллса.

Биография 

Профессиональное образование получил в Политехническом институте Лестера, где изучал аудиовизуальный дизайн. 

Затем художник начал работать на анимационной студии Ричарда Уильямса. Первой работой в большом кино для Уэллса стало участие в создании фильма «Кто подставил кролика Роджера» Роберта Земекиса (1988), где он был одним из главных аниматоров. Также Уэллс сотрудничал с Земекисом на съемках сиквелов фильма «Назад в будущее». 

С 1989 по 1995 годы художник работал на лондонской студии Стивена Спилберга Amblimation, где снял три полнометражных мультфильма: «Американская сказка 2: Фейвел едет на Запад» (1991), «Мы вернулись! История динозавра» (1993) и «Балто» (1995). В 1995 году Саймон Уэллс переехал в США и стал сотрудником анимационного подразделения DreamWorks SKG, где в 1998 году совместно с Брендой Чапман и Стивом Хикнером поставил мультфильм «Принц Египта». Уэллс также написал сценарий сиквела фильма «Каспер», но проект был отменён.

В 2002 году Саймон Уэллс выступил в качестве режиссёра игрового фильма, поставив игровую крупнобюджетную научно-фантастическую картину «Машина времени» по одноименной книге своего прадеда. В 2011 году на студии Disney режиссёр по собственному сценарию снял анимационный фильм «Тайна красной планеты», который продюсировал Роберт Земекис.

Также Уэллс является раскадровщиком многих анимационных фильмов DreamWorks Animation SKG.

Фильмография

Режиссёрские работы 
 1991: «Американская сказка 2: Файвел едет на запад» / An American Tail: Fievel Goes West, мультфильм
 1993: «Мы вернулись! История динозавра» / We’re Back! A Dinosaur’s Story, мультфильм
 1995: «Балто» / Balto, мультфильм
 1998: «Принц Египта» / The Prince of Egypt, мультфильм
 2002: «Машина времени» / The Time Machine
 2011: «Тайна красной планеты» / Mars Needs Moms, мультфильм

Автор сценария 
 2000: «Побег из курятника» / Chicken Run, мультфильм
 2011: «Тайна красной планеты» / Mars Needs Moms, мультфильм

Примечания

Ссылки 
 IMDb: Simon Wells

Мультипликаторы США
 
Герберт Уэллс
Сотрудники DreamWorks Pictures